Лерм — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Лерм — коммуна во Франции, департамент Ло